Alexander Lloyd (1805–1872) – amerykański polityk, burmistrz Chicago
 Alexander Lloyd (1912–1985) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Lloyd
 Alexander Lloyd (ur. 1990) – australijski wioślarz